Saddlebrooke, village située dans les comtés de Christian et Taney, dans l'État du Missouri
 Saddlebrooke, census-designated place du comté de Pinal, dans l'État d'Arizona